Zurich Chess Challenge 2014 — міжнародний шаховий круговий турнір, який проходив з 29 січня по 4 лютого 2014 року в швейцарському місті Цюрих в приміщенні готелю «Savoy Baur en Ville» (Paradeplatz).

Категорія турніру — XXIII (середній рейтинг — 2800,83).

Регламент турніру 
Для визначення стартових номерів учасників, замість традиційного жеребкування був проведений бліц-турнір. Партії в турнірі зі швидких шахів учасники проводили протилежним кольором. Перемога в класичні шахи приносила 2 очка, нічия — 1 очко. Перемога у швидкі шахи приносила 1 очко, нічия — ½ очка. Переможцем турніру стає учасник, який набрав найбільшу кількість очок в загальному заліку.

Розклад змагань 
 29 січня  — урочисте відкриття та турнір з бліцу (20-00 — час Київський);
 30 січня  — 1 тур (16-00);
 31 січня  — 2 тур (16-00);
 1 лютого  — 3 тур (16-00);
 2 лютого  — 4тур (16-00);
 3 лютого  — 5 тур (16-00);
 4 лютого  — турнір з швидких шахів (14-00) та урочисте закриття (20-00).

Контроль часу 
 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2014 року

Бліц-турнір (жеребкування) 
Для визначення стартових номерів учасників, замість традиційного жеребкування був проведений бліц-турнір (контроль часу: 4 хвилини + 2 секунди на хід).

Підсумкова таблиця бліц-турніру

Рух за турами

Турнірна таблиця

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 Турнір на ChessPro.ru  
 Онлайн партій турніру на chessdom.com  
 Форум на ChessPro.ru  
 Турнір на chess-news.ru. Огляди, фоторепортажі, інтерв'ю.  
 Рейтинг ФІДЕ (поточний)  

Шахові турніри 2014
Шахові змагання у Швейцарії